!U
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg U
BadenWurttemberg U